Schnuphase ist der Nachname von 
 Johann Friedrich Heinrich Schnuphase (1789–1870), Lebensretter des Königs Georg V. von Hannover
 Rüdiger Schnuphase (* 1954), ehemaliger Fußballnationalspieler der DDR